Henry Desmarest (1661 – 1741), een Frans componist.
Nicolas Desmarest (1725 - 1815), een Frans geoloog.
Anselme Gaëtan Desmarest (1784 – 1838), een Frans zoöloog, zoon van Nicolas Desmarest.
Eugène Anselme Sébastien Léon Desmarest (1816 - 1889), Frans zoöloog, zoon van Anselme Gaëtan Desmarest.